«Кировец» — бывший украинский футбольный клуб из города Макеевка Донецкой области. В футбольных турнирах представлял Макеевский металлургический комбинат. С 1966 по 1970 годы выступал в классе «Б» чемпионата СССР. Наивысшее достижение — 9 место в сезоне 1969 года.

Прежние названия 
 1936: Завод имени Кирова
 1937—1948: «Сталь»
 1949—?: «Металлург»
 1966—1970: «Авангард»
 1971—?: «Кировец»

История

Футбол в Макеевке 
Первые футбольные команды были известны в Макеевке в десятые годы 20-го века. Они носили названия: «Иван», «София» и «Берпас» (по названию двух посёлков — Берестовки и Пастуховки). Эти коллективы обходились товарищескими матчами с окружающими посёлками.

Кировец 
Первым футбольным лидером в Макеевке была команда, основанная при Макеевском металлургическом заводе имени С. М. Кирова. В 1936 году команда «завода» приняла участие в розыгрыше Кубка СССР 1936 года. Участниками первого официального матча команды были: Савельев, Фёдоров, Познахарев, Примеров, Лишафаев, Козлов, Васильев, Лазарев, Гуляев, Шерикин, Пряхин, Кузменец.

В следующем году клуб получил название «Сталь». Первым относительным успехом макеевцев стала победа «Стали» в четвёртой по силе группе первенства Украины в 1937 году. «Сталь» также играла в розыгрыше Кубка СССР 1938 года. В 1946 году «Сталь» сталь первой привезла в Макеевку титул чемпиона области.

В 1966 году под названием «Авангард» клуб металлургов дебютировал в классе «Б» украинской зоны чемпионата СССР. В первом сезоне дебютант соревнований отличился редкой бескомпромиссностью — только одна ничья в 38 сыгранных матчах в зональном турнире («Локомотив» Донецк, 1:1). Победив в стыковых матчах команду «Торпедо» (Брянск) футболисты «Авангарда» заняли общее 29-е место среди 40 коллективов класса «Б» Украины. В сезоне 1969 года «Авангард» занял наивысшее место в своей истории, став девятым. В этом сезоне в сборную команду Украины класса «Б» был включён игрок макеевской команды В. Захаров.

После реорганизации чемпионата СССР в 1971 году представители макеевских металлургов потеряли место среди профессионалов.

С 1973 года команда металлургов под названием «Кировец» выступала в первенстве Украинской ССР среди коллективов физической культуры. В 1980 году представители металлургической отрасли предпринимали попытки вернуть Макеевку в чемпионат СССР, но эти попытки успехом не увенчались. Команда заняла первое место в зоне первенства УССР опередив «Сокол» (Ровеньки) лишь по дополнительным показателям. В финальном турнире, который состоялся в Павлограде, «Авангард» с тремя победами при двух поражениях занял итоговое четвёртое место. Командой руководил Иван Скребец. Лучшим игроком финального турнира в составе макеевской команды был признан Р. Юсипов.

После распада СССР «Кировец» на всеукраинской арене «засветился» лишь однажды. В любительской лиге Украины сезона 1993/94 команда заняла 8-е место из 15 команд в 4-й зоне.

История выступлений 
{|class="wikitable" style="font-size:90 %"
|-bgcolor="#efefef"
!rowspan="2"| Сезон
!rowspan="2"| Название клуба
!colspan="10"| Лига
!rowspan="2"|Кубок
!rowspan="2"| 
|-
! 
! Дивизион
! Место
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
|-
|align=center colspan=14|Первенство Украинской ССР среди команд КФК, Кубок СССР
|-
|align=center|1936
|align=center|Завод им. Кирова
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|Кубок СССР1/64 финала
|
|-
|align=center|1937
|align=center|Сталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 4 группа
|align=center|1 из 8
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|9
|align=center|—
|
|-
|align=center|1938
|align=center|Сталь
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|Кубок СССРзональный турнир XVIII зона 1/2 финала
|
|-
|align=center|1946
|align=center|Сталь
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|—
|align=center|Кубок УССР3 круг
|
|-
|align=center|1948
|align=center|Сталь
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|5 из 16
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|—
|
|-
|align=center|1949
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|8 из 10
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|4
|align=center|—
|
|-
|align=center|1950
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 2 зона
|align=center|7 из 10
|align=center|17
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|12
|align=center|18
|align=center|41
|align=center|8
|align=center|—
|
|-
|align=center|1951
|align=center|Металлург
|align=center|КФК
|align=center|УССР 1 группа, 3 зона
|align=center|6 из 10
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|н/д
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=14|Чемпионат СССР — Класс «Б»
|-
|align=center|1966
|align=center|Авангард
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»1 зона УССР
|align=center|15 из 20
|align=center|38
|align=center|17
|align=center|1
|align=center|20
|align=center|48
|align=center|44
|align=center|35
|align=center|—
|
|-
|align=center|1967
|align=center|Авангард
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|13 из 21
|align=center|40
|align=center|12
|align=center|15
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|35
|align=center|39
|align=center|Кубок СССРзональный турнир1 зона УССР 1/8 финала
|
|-
|align=center|1968
|align=center|Авангард
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|12 из 21
|align=center|40
|align=center|15
|align=center|8
|align=center|17
|align=center|34
|align=center|37
|align=center|38
|align=center|Кубок СССРзональный турнирЗона Закарпатья 1/4 финала
|
|-
|align=center|1969
|align=center|Авангард
|align=center|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|9 из 21
|align=center|40
|align=center|13
|align=center|15
|align=center|12
|align=center|35
|align=center|37
|align=center|41
|align=center|—
|
|-
|align=center rowspan=2|1970
|align=center rowspan=2|Авангард
|align=center rowspan=2|ІІІ
|align=center|Класс «Б»2 зона УССР
|align=center|3 из 14
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|29
|align=center|26
|align=center|30
|align=center|—
|
|-
|align=center|Финал за 1—14 места УССР
|align=center|11 из 27
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=14|Первенство Украинской ССР
|-
|align=center|1973
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 7
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|15
|align=center|12
|align=center|Кубок УССР1/4 финала
|
|-
|align=center|1976
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|3 из 10
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|24
|align=center|14
|align=center|22
|align=center|—
|
|-
|align=center|1977
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 5 зона
|align=center|6 из 12
|align=center|22
|align=center|11
|align=center|3
|align=center|8
|align=center|27
|align=center|26
|align=center|25
|align=center|Кубок УССР1/16 финала
|
|-
|align=center|1979
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|2 из 11
|align=center|20
|align=center|11
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|27
|align=center|11
|align=center|28
|align=center|—
|
|-
|align=center rowspan=2|1980
|align=center rowspan=2|Кировец
|align=center rowspan=2|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|1 из 12
|align=center|22
|align=center|13
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|36
|align=center|14
|align=center|32
|align=center|—
|
|-
|align=center|финал
|align=center|4 из 6
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|—
|
|-
|align=center|1981
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|6 из 12
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|8
|align=center|35
|align=center|22
|align=center|24
|align=center|—
|
|-
|align=center|1982
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 8
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|13
|align=center|10
|align=center|14
|align=center|—
|
|-
|align=center|1983
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|3 из 8
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|15
|align=center|13
|align=center|15
|align=center|—
|
|-
|align=center|1984
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 8
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|15
|align=center|17
|align=center|13
|align=center|—
|
|-
|align=center|1985
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 8
|align=center|14
|align=center|3
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|14
|align=center|—
|
|-
|align=center|1988
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|5 из 12
|align=center|22
|align=center|9
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|32
|align=center|26
|align=center|25
|align=center|—
|
|-
|align=center|1990
|align=center|Кировец
|align=center|КФК
|align=center|УССР 6 зона
|align=center|15 из 15
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|20
|align=center|61
|align=center|9
|align=center|—
|
|-
|align=center colspan=14|Чемпионат Украины среди любительских команд
|-
|align=center|1993/94
|align=center|Кировец
|align=center|АЛФУ
|align=center|ЛЧУ 4 зона
|align=center|8 из 15
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|39
|align=center|36
|align=center|29
|align=center|—
|(uk)
|}

Трофеи

Национальные чемпионаты

СССР 
Класс «Б», украинская зона:
 9 место (1 раз): 1969

Любительские соревнования 
Первенство Украинской ССР среди КФК:
 4 место (1 раз): 1980

Региональные соревнования 
Первенство Донецкой области:
  Победитель (5 раз): 1946, 1978, 1983, 1987, 1989
Кубок Донецкой области:
  Обладатель (3 раза): 1976, 1977, 1981

См. также 
 Список футбольных клубов Украины

Примечания

Литература

Ссылки 
 Результаты игр ФК «Авангард» (Макеевка) в Кубке СССР
 Статистика на klisf.info

Появились в 1936 году на Украине
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Макеевки
Исчезнувшие организации Макеевки